Turi (Equador), ciutat de l'Equador.
 Turi (Itàlia), municipi italià de la província de Bari.
 Turi (llengua), una de les llengües munda parlada a Chhota Nagpur.
 Luci Turi, (Lucius Turius), magistrat romà